Александр Петрович Плешаков (род. в 1964 году, Москва) — председатель совета директоров, и основатель авиакомпании «Трансаэро».

Биография 

Родился в 1964 году в Москве.

В 1986 году окончил Московский авиационный институт по специальности инженер-конструктор, после окончания остался в аспирантуре. В 1989 году защитил диссертацию и получил звание кандидата технических наук. Работал на московском машиностроительном заводе «Скорость» (ныне ОКБ имени Яковлева),  являлся экспертом Международного коммерческого управления Министерства гражданской авиации СССР.

В 1990 году основал первую негосударственную авиакомпанию «Трансаэро», которая начала летную деятельность в 1991 году. За более чем 20 лет вывел компанию, состоящую из одного самолета, взятого в аренду, во второго крупнейшего авиаперевозчика Российской Федерации, обладателя самого большого в России, СНГ и Восточной Европе парка дальнемагистральных широкофюзеляжных воздушных судов.

В авиакомпании занимал должности президента и генерального директора, в 2000 году вошел в совет директоров авиакомпании, где занял должность председателя.

С марта 2001 по июнь 2002 года являлся членом Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Пензенской области, с февраля 2002 года был заместителем председателя Комитета СФ по международным делам. После ухода из Совета Федераций продолжил работу в авиакомпании «Трансаэро» до момента прекращения ее существования в должности председателя совета директоров.

Является автором более 100 научных публикаций по проблематике гражданской авиации и авиационной промышленности, теории и практике работы авиакомпаний.

Женат на Ольге Плешаковой, имеет двух дочерей.

Семья 
Отец — министр радиопромышленности СССР, Герой Социалистического Труда, генерал-полковник Пётр Степанович Плешаков.

Мать — председатель Межгосударственного авиационного комитета Татьяна Григорьевна Анодина

Жена — Ольга Александровна Плешакова, председатель совета директоров Трансаэро.

Две дочери: Татьяна и Наталья.

По данным Forbes, после краха компании «Трансаэро» в 2015 году, вместе с женой покинул Россию и обосновался во Франции.

Награды 
 Орден Почёта (31 октября 2011 года) — за заслуги в развитии гражданской авиации, освоении авиационной техники, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю добросовестную работу
 Орден Дружбы (15 апреля 1998 года) — за большой вклад в развитие гражданской авиации
 Медаль «В память 850-летия Москвы»
 Заслуженный работник транспорта Российской Федерации (3 октября 2006 года) — за заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу
 Орден «Курмет» (2004 год, Казахстан) — за большой вклад в укрепление казахстанско-российского сотрудничества

Примечания

Ссылки 
 
 Плешаков Александр Петрович

Кандидаты технических наук
Выпускники Московского авиационного института
Предприниматели России
Члены Совета Федерации России (с 2000)
Трансаэро